Colomier ist der Familienname von:
 Louis von Colomier (1809–1886), preußischer Offizier und General, der von 1827 bis 1872 in der Artillerie diente
 Capitaine Colomier, französischer Hauptmann der Artillerie, 1803 in Vertretung des Festungskommandanten von Fort Joux am Tode von Toussaint Louverture beteiligt

Siehe auch:
 Colomiers, französische Gemeinde bei Toulouse, im Département Haute-Garonne 
 Colombier, Familienname und Name von Orten u. a. in der Schweiz und in Frankreich